Arendal kan avse:

Geografi 
 Arendals kommun – kommun i södra Norge.
 Arendal, Norge – stad och huvudort i Arendals kommun, Norge.
 Arendal, Göteborg – stadsdel och industriområde i Göteborg, Sverige.

Kultur 
 Kungariket Arendal – en fiktiv ort Disneyfilmen Frost (film)

Se även 
 Arendalsbanan – en speedwayarena som ligger i Arendal på Hisingen i Göteborg
 Arendalsbanen – en sidobana till Sørlandsbanen som går mellan Nelaug och Arenda
 Arendalsvarvet – en tidigare varvsindustri (nybyggnadsvarv) vid Arendal på Hisingen i Göteborg
 Arendalsvassdraget – en älv i Norge
 Arendalsveckan – ett evenemang i Arendal i Norge
 Arendala (hållplats) – en tidigare trafikplats på järnvägen Lund-Revinge Järnväg